Фискаль () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Собрарбе. Занимает площадь 170.1 км². Население — 317 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски
Населённые пункты Уэски